Куриа (Egikuria, Igikuria, Ikikuria, Kikuria, Kikuria cha juu, Kikuria cha Mashariki, Kurya, Kurye) — язык народов куриа, распространённый в округе Куриа провинции Ньянза в Кении, также на севере округа Серенгети, в округах Тариме и Мусома-Рурал области Мара в Танзании. Язык в Кении имеет диалекты присущие куриа, также бвиреге, бугумбе, букира, кироба, ньябаси, света, симбити, сурва, хача (15-20 кланов в Танзании, каждый с несколько иным диалектом). Кланы считают себя носителями языка куриа, а не языка своего клана. Лексически куриа на 73 % похож на язык нгореме и на 84 % на язык кироба (диалект суба-симбити).

Примечания 

Языки Кении
Языки Танзании
Языки банту